— титул в японских логических играх:

 Одза — титул в го,
 Одза — титул в сёги.